Пазарджик — это:

Географические названия 
 город в Болгария, на юге страны. Одноименен турецкому городу.
 город в Турция, на юге страны в провинции Кахраманмараш. Одноименен болгарскому городу.
 сельский pайон в Турция той же провинции.